La designazione Deutsche Modellbezeichnung, abbr. DM, sta per modello in uso alla Bundeswehr. La designazione riguarda le munizioni e esplosivi. Anche munizioni NATO hanno designazione DM.

Inoltre DT sta per Deutsches Truppenversuchsmodell e DE per Deutsches Entwicklungsmodell.

Legenda 
La prima cifra è il numero modello. L'ultima cifra è l'identificazione de „Kennzahl der Munitionssorte“. Materiale e -forma vengono citati con „A1“ (Ausführung 1). Fino al 1996 la designazione finale „B1“ stava per Werkstoffänderung.

La designazione è per proiettili, razzi, munizioni, mine, bombe, granate e Gefechtsköpfen:

 esplodente, scheggia,
 carica cava,
 perforanti,
 incendiario,
 Nebel, Farbrauch,
 illuminanti,
 segnalazione,
 esercitazione,
 altro,
 cartuccia.

Le cartucce pirotecniche hanno un numero per il colore:

 verde,
 arancio,
 rosso,
 viola,
 bianco,
 giallo,
 diversi,
 altre munizioni.

La cifra Zünderkennzahlen designa l'accensione:

 Aufschlag-, Aufschlagzerlegezünder,
 Zeitzünder,
 doppia spoletta,
 Annäherungszünder,
 Berührungszünder,
 a pressione,
 Zugzünder,
 per esercitazione,
 altro.

La cifra esplosivo ''Sprengmittel'' indica la forma:

 non malleabile,
 malleabile,
 appiattibile,
 cariche esplosive pronte.

Altri tipi vengono designati con doppia cifra (esempio „AA56“ o „AB62“). Questi codici incontrano più  NATO Stock Number assieme. I codici possono avere 13 cifre.

Modelli

Artiglieria

Mortai 
Mortai della Bundeswehr sono impiegati nella Schweren Kompanien.

Fonte:

Panzertruppe

Anticarro

Grossi calibri

Armi corte e lunghe

Mine

Bombe a manoJ.-P. Weisswange: Handwaffen und Panzerabwehrhandwaffen der Bundeswehr – Geschichte, Taktik, Technik E.S. Mittler & Sohn GmbH, Hamburg 2011, ISBN 978-3-8132-0932-7 / Proiettili incendiari / Bodensprengpunkt

Munizioni da Marina

Esplosivi

Spolette

Munizioni aeronautiche

Note

Bibliografia 

 Zentrale Dienstvorschrift (ZDV) 34/101 Munition und Explosivstoffe, Munitionslose

Voci correlate 

 Cingolati della Bundeswehr
 Velivoli della Bundeswehr
 Veicoli ruotati della Bundeswehr
 Navi della Bundeswehr
 GRAU-Index

Collegamenti esterni 

 120-mm-Leopard-2-Munition: Stefan Kotsch, abgerufen am 27. März 2013

Munizioni
Bundeswehr